Wirken hat folgende Bedeutungen:

Allgemein
 Wirkung, Wirksamkeit
 die Einflussnahme auf einen Bereich im Rahmen einer Tätigkeit
In der Textiltechnik: 
 die industrielle Herstellung von Maschenware, siehe Gewirke
 den Vorgang der kunsthandwerklichen Bildwirkerei
 das Herstellen von Wirkteppichen
 die Posamentwirkerei inklusive der Spitzenherstellung (Klöppeln)
 Teil des Malimo - Herstellungsprozesses
Im Handwerk: 
 Teigaufarbeiten, Kneten, Walken; siehe Wirken (Kochen)